Равиньян ()

 Шато Равиньян — замок во Франции.
 Равиньян, Ксавье (1795—1858) — проповедник ордена иезуитов.